Linea 8 – linea della metropolitana di Barcellona
Linea 8 – linea della metropolitana di Berlino
Linea 8 – linea della metropolitana di Città del Messico
Linea 8 – linea della metropolitana di Madrid
Linea 8 – linea della metropolitana di Mosca
Linea 8 – linea della metropolitana di Osaka
Linea 8 – linea della metropolitana di Parigi
Linea 8 – linea della metropolitana di Seul
Linea 8 – linea della metropolitana di Shanghai
 Linea 8 – nome alternativo della linea Yūrakuchō della metropolitana di Tokyo
 Linea 8 – linea della metropolitana di Valencia